Outsider ( „cizí člověk“ či „člověk stojící mimo [určitou skupinu]“) může mít několik významů:

Filmy 
 Outsider (film, 1981) – maďarský film
 Outsider (film, 1997) – slovinské drama
 Outsider (film, 2005) – dánsko-islandské drama

Ostatní 
 Outsider (rapper) – jihokorejský rapper

Externí odkazy